Trochulus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Johann Hieronymus Chemnitz 1786. Trochulus ingår i familjen hedsnäckor.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hedsnäckor
Trochulus